Hofstra ist der Familienname von:

 David Hofstra (* 1953), US-amerikanischer Jazz-Bassist und Tubist
 Henk Hofstra (* 1952), niederländischer bildender Künstler
 Jack Hofstra (* 1946), Filmeditor
 Jan Willem Hofstra (1907–1991), niederländischer Schriftsteller, Dichter, Journalist, Sänger, Schauspieler und Übersetzer 

Hofstra ist Bestandteil des Namens von:
 Hofstra University, Privatuniversität im Bundesstaat New York